Een verkeersweg:
 N884 (België)
 N884a (België)
 N884 (Nederland), zie Provinciale weg 884

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing